Heroldsgraben ist ein Gewässername:

 Heroldsgraben (Püttlach), rechter Zufluss der Püttlach nach der Moritzmühle, Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Heroldsgraben (Weihergraben), linker Zufluss des Weihergrabens (zum Zipser Mühlbach) gleich nach dessen Ausfluss aus dem Craimoosweiher gegenüber Craimoos, Markt Schnabelwaid, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Heroldsbach